Il existe, en France, de nombreuses voies portant le nom de « Rue du 11-Novembre », sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Le principal événement commémoré par cet odonyme, en France, est l'armistice du 11 novembre 1918 qui marqua la fin des combats de la première Guerre mondiale.

Décompte par anciennes et nouvelles régions françaises 

Au , au moins  « Rue (du) 11-Novembre » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions et dans les 36700 communes françaises.

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne région Auvergne

Ancienne région Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Ancienne région Bourgogne

Ancienne région Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Ancienne région Alsace

Ancienne région Champagne-Ardenne

Ancienne région Lorraine

Région Hauts-de-France

Ancienne région Nord-Pas-de-Calais

Ancienne région Picardie

Région Île-de-France

Région Normandie

Ancienne région Basse-Normandie

Ancienne région Haute-Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Ancienne région  Aquitaine

Ancienne région Limousin

Ancienne région Poitou-Charentes

Région Occitanie

Ancienne région Languedoc-Roussillon

Ancienne région Midi-Pyrénées

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Régions d'outre-mer

Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Annuaire-mairie
 rue-ville.info Rues de la ville (archives)

Notes, références et localisations

Notes

Références 

Néant

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles principaux 
 Onze-Novembre (odonyme)
 11-Novembre (odonyme)

Articles connexes 
 Rue du 11-Novembre-1918

11
11,11